SLC22A25 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 547 амінокислот, а молекулярна маса — 61 008.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки